Разе — село в Ірані, в дегестані Кухестані-є-Талеш, в Центральному бахші, шагрестані Талеш остану Ґілян.
 Разе — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Верхня В'єнна